ФК Македонија Ђорче Петров
 ФК Македонија 1970 Берлин